Bonneville (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Andenne
Bonneville (automerk uit 1898), een Frans automerk
Bonneville (automerk uit 1961), een Frans automerk
Pontiac Bonneville, een type auto van het merk Pontiac
Bonneville-zoutvlakte, waar autoracers snelheidsrecords proberen te vestigen (VS)

Bonneville (Charente)
Bonneville (Somme)
Bonneville (Haute-Savoie)
ook:
Bonneville-Aptot, Eure
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Dordogne
Bonneville-la-Louvet, Calvados
Bonneville-sur-Touques, Calvados

La Bonneville, Manche
La Bonneville-sur-Iton, Eure

 Personen
 Hugh Bonneville (1963), Brits acteur
 Nicolas de Bonneville (1760-1828), Frans vrijmetselaar